Regno Unito
Hempstead – paese del Kent
Hempstead – villaggio e parrocchia civile della contea dell'Essex
Hempstead – villaggio e parrocchia civile della contea dell'Norfolk
 Stati Uniti d'America
Hempstead – città della Contea di Nassau, New York
Hempstead – village sito all'interno dell'omonima città, nello stato di New York
Hempstead – città della Contea di Waller, Texas